ISO 3166-2:IT é o subconjunto de códigos definidos em ISO 3166-2, parte do padrão ISO 3166  publicado pela Organização Internacional para Padronização (ISO), para os nomes dos principais subdivisões da Itália.

Atualmente os códigos cobrem dois níveis de subsdivisões:
 20 regiões: o código começa por IT-, seguido de dois números, sendo o primeiro referente a posição geográfica da região.
 2, 3, 4: Itália setentrional
 5: Itália central (excluindo Lácio)
 6, 7: Itália meridional (includindo Lácio)
 8: Itália insular
 110 províncias: o código começa por IT-, seguido de duas letras.

Códigos atuais

Regiões

Províncias

Ver também 
 Subdivisões da Itália
 FIPS códigos de regiões da Itália
 NUTS códigos da Itália

03166-2:IT
2:IT
 ISO